Lebrun of Le Brun kan verwijzen naar de volgende personen:
Guérin Lebrun, (? - 1236), Grootmeester van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem
Charles Le Brun (1619-1690), Frans schilder
Ponce Denis Écouchard Lebrun (1729-1807), Frans lyrisch dichter
Charles-François Lebrun, hertog van Plaisance (1739-1824), Frans staatsman
Pierre Henri Hélène Marie Tondu, bijgenaamd Lebrun-Tondu (1753–1793), Frans minister van Buitenlandse zaken
Ludwig August Lebrun (1752-1790), Duits componist en hoboïst
Francesca Lebrun (geboren Danzi) (1756-1791), Duits zangeres en componist, echtgenote van Ludwig August Lebrun en zuster van de componist Franz Danzi
Élisabeth Vigée-Le Brun (1755-1842), Frans schilderes
Francois-Jean-Baptiste Topino-Lebrun (1769–1801), Frans schilder en revolutionair
Pierre-Antoine Lebrun (1785–1873), Frans dichter
Karl August Lebrun (1792–1842), Duits acteur en  dramaturg
Barthélémy Louis Joseph Lebrun (1809–1889), Frans generaal
Napoleon LeBrun (1821-1901), Amerikaans architect
Theodor Lebrun (1828–1895), Duits acteur
Albert Lebrun (1879-1950), President van Frankrijk
Rico Lebrun (1900-), Italiaans kunstenaar
Michel Lebrun (1949-), Belgisch politicus
Eric Lebrun (1967-), Frans componist
Céline Lebrun (1976-), Frans judoka
Lebrun - een perenras uit 1856